Lachner ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Lachner (1856–1910), tschechischer Geiger und Musikpädagoge
 Franz Lachner (1803–1890), deutscher Komponist
 Ignaz Lachner (1807–1895), deutscher Komponist

 Kurt Lachner (1904–1979), deutscher Politiker (NDPD)
 Ludwig Lachner (1910–2003), deutscher Fußballspieler
 Raimund Lachner (* 1955), deutscher Theologe
 Theodor Lachner (1795–1877), deutscher Komponist
 Vinzenz Lachner (1811–1893), deutscher Komponist
 Willi Lachner (1895–1955), deutscher Dirigent
 Wolfgang Lachner (um 1465–1518), deutscher Buchhändler und Verleger

Siehe auch: 
 Lacher
 Lachert